Petrel steht für:

 einen Sammelbegriff für verschiedene Unterfamilien der Sturmvögel
 eine Software-Applikationsumgebung, insbesondere zur Exploration von Erdölfeldern
 eine britische Höhenforschungsrakete, siehe Petrel (Rakete)
 einen luftgestützten Seezielflugkörper der United States Navy
 verschiedene Schiffe in der Geschichte der United States Navy
 verschiedene Flugzeuge, unter anderem die Percival Petrel
 den ehemaligen US-amerikanischen Automobilhersteller Petrel Motor Car Company
 ein Forschungsschiff, siehe Petrel (Schiff)

sowie für verschiedene Ortsbezeichnungen:
 kastilischer Name für Petrer, Ortschaft in der Provinz Alicante
 San Antonio de Petrel, Ortsteil von Pichilemu in Chile
 Petrel Cove, Bucht der Dundee-Insel, Joinville-Inseln, Antarktis
 Petrel Island, diverse Inseln
 Petrel Lake, See auf King George Island, Südliche Shetlandinseln, Antarktis
 Petrel Peak, Berg auf Südgeorgien, Südatlantik
 Petrel-Station, argentinische Forschungsstation auf der Dundee-Insel, Joinville-Inseln, Antarktis

Petrel der Familienname von:
 Peter Petrel (* 1940), deutscher Sänger

Siehe auch:
 Petrell